John Cage is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door acteur Peter MacNicol van 15 september 1997 tot het einde van de serie op 20 mei 2002.

Personagebeschrijving
John is de vennoot van Richard Fish in het advocatenkantoor Fish & Cage. Zijn bijnaam is Het koekje (the biscuit). John komt pas in de tweede aflevering aan bod. Daarin verontschuldigt hij zich omdat hij met een prostitué geslapen heeft. Ally heeft hierdoor geen al te hoge dunk van hem. In de rechtbank gebruikt hij vreemde technieken. Zo schudt hij bijvoorbeeld langzaam een glas water in als hij iemand moet verhoren of laat hij een getuige opdraven en zegt hij dat hij geen vragen heeft. Deze bizarre methodes blijken echter te werken. John wint bijna al zijn zaken tot ergernis van openbare aanklager Renee Raddick. John voelt zich aangetrokken tot Ally en vraagt haar uit. Aanvankelijk houdt ze de boot af, maar dan stemt ze toch toe met een date. Er komt echter geen relatie van. Als Ally achtervolgd wordt door een virtuele dansende baby raadt hij haar aan om naar zijn therapeute Tracy te gaan. John zorgt vaak voor verwarring in het uniseks-toilet doordat hij een afstandsbediening heeft van een van de wc's en hem laat doorspoelen net voor hij binnenkomt. Hierdoor denken de anderen, die vaak in een privégesprek zijn, dat er iemand op het toilet zat die hen afgeluisterd heeft, wat ook wel vaak het geval is.

Van zijn therapeute moet hij een themesong bedenken waardoor hij zich beter voelt in sommige situaties. John kiest voor het lied You're the first, the last, my everything van Barry White. Het lied komt vaak terug in afleveringen. John hoort het liedje en begint te dansen, vaak dansen de anderen spontaan mee.

In het tweede seizoen kom de nieuwe advocate Nelle Porter bij hem werken. De blonde bimbo trekt meteen zijn aandacht en hij probeert haar te versieren. Tot zijn verrassing is zij ook in hem geïnteresseerd. John is zijn boomkikker Stefan aan het opleiden voor een wedstrijd en neemt hem mee naar het werk. Hij ontsnapt en gaat dan op het toilet zitten waar John altijd gaat. Nelle heeft een heilige schrik voor de kikker. Als Georgia Thomas naar het toilet wil gaan zit Stefan op de pot. Richard is ook in het toilet en probeert de kikker te pakken, maar die valt in de pot. Ze willen hem eruit halen, maar dan trekt John plots door waardoor zijn kikker in de riool verdwijnt.
John is er het hart van in en houdt een afscheidsceremonie voor hem. Nelle probeert haar goed hart te laten zien en koopt een nieuwe kikker voor hem. Een vrouwtje Milly heet. Milly is de naam van haar hamster die vroeger door een kikker werd opgegeten en dat is de reden dat ze kikkers haat. In de volgende aflevering zit Georgia op het toilet als Stefan erin slaagt om terug uit de buis te kruipen. Ze verschrikt zich een ongeluk als de kikker op haar zit en werpt hem naar Nelle. Die werpt hem terug en als Richard uit het toilet komt en de deur opent komt Stefan hier hard tegenaan en ligt in coma. John snapt niet hoe Stefan uit het toilet is kunnen kruipen om dan in coma te vallen. Nelle gaat naar zijn bureau en biecht uiteindelijk op dat zij het geweest is. John is kwaad en als hij nadoet hoe Nelle hem zou geslagen hebben komt de kikker bij en springt omhoog waardoor hij nu door John tegen het raam gesmeten wordt. Stefan overleeft ook deze aanslag en om het te vieren gaat John met Nelle, Richard en diens vriendin Ling Woo in een Chinees restaurant eten. Ling vraagt aan de ober om wat salade te geven aan Stefan, maar die begrijpt het verkeerd en maakt Stefan klaar om op te eten. Als John vraagt waar Stefan blijft zegt de ober dat ze hem net opgegeten hebben.

Nelle is het geslenter van John beu en probeert hem nu te verleiden, maar dat lukt haar niet. John loopt weg. Nelle zegt tegen John dat hij verliefd is op Ally, iets waar John zelf niet van op de hoogte is. Voor zijn verjaardag regelt Nelle wel nog dat Barry White live komt zingen in de bar. Kort daarna beginnen Nelle en John dan toch een relatie. Aanvankelijk gaat het heel goed tussen hen. Op een keer hoort John een conversatie van Nelle en Ling waarin ze zegt dat ze weleens gespankt wil worden. John besluit dit maar te doen en in het bed slaat hij met een borstel op haar achterste wat zij absoluut niet kan appreciëren. Er komen meer en meer barsten in hun relatie en John vindt Nelle een elitaire trut. Op een keer zit John vast in de lift en beëindigd Nelle de relatie waar iedereen bij staat zonder zelfs John in de ogen te kijken. Hierdoor is hij erg gekwetst en hij gooit de hele tijd verwijten naar haar kop. Als Richard Nelle zegt dat ze geen partner wordt in het bedrijf is ze kwaad en wil ze vertrekken. Ze probeert het klantenbestand mee te nemen, maar dat lukt haar niet. Uiteindelijk wil ze toch liever blijven. John en Nelle leggen hun ruzie bij, maar beginnen geen nieuwe relatie.

In het vierde seizoen leert John Kimmie Bishop kennen. Een oude kennis van Ally die deugdelijk leeft en zelfs nog maagd is. Ze is ontslagen op haar werk omdat ze te preuts is en klaagt haar werkgever aan. John is de advocaat, maar slaagt er niet in de zaak te winnen. Kimmie's ogen zijn echter open gegaan en ze beseft dat haar karakter aan de basis van het ontslag gelegen heeft. Ze gaat een keer uit met John en dat bevalt hem. De volgende keer is haar moeder er echter bij. Haar moeder komt altijd mee met haar zegt ze dan. John kan hier een paar keer tegen, maar vindt het dan de spuigaten uitlopen. Hij vraagt Kimmie of ze haar moeder kan thuislaten, maar ze wil niet. Haar moeder zegt tegen John dat Kimmie sociaal gestoord is en haar nodig heeft. Als Kimmie dan toch met John alleen naar de bar gaat, merkt John plots haar moeder op met een blonde pruik en beëindigt hierna de relatie.

Cage, John